ЗТЗ:
 Загорский трубный завод
 Запорожский трансформаторный завод

См. также 
 ЗТЗ-Луч